Khvav puede referirse a: 

 Khvav, comuna camboyana situada en Chi Kraeng.
 Khvav, comuna camboyana situada en Samraong.
 Khvav, comuna camboyana situada en Treang.